Эндрю Питерс (; род. 5 мая 1980, , Онтарио) — канадский хоккеист, крайний нападающий. Прозвище — «Пити» (").

На драфте НХЛ 1998 года был выбран во 2 раунде под общим 34 номером командой «Баффало Сэйбрз».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  Oshawa Generals             OHL    60   11    7   18  220   7   2   0   2  19
1998-99  Oshawa Generals             OHL    54   14   10   24  137  15   2   7   9  36
1999-00  Kitchener Rangers           OHL    42    6   13   19   95   4   0   1   1  14
2000-01  Rochester Americans         AHL    49    0    4    4  118  --  --  --  --  --
2001-02  Rochester Americans         AHL    67    4    1    5  388  --  --  --  --  --
2002-03  Rochester Americans         AHL    57    3    0    3  223   3   0   0   0  24
2003-04  Buffalo Sabres              NHL    42    2    0    2  151  --  --  --  --  --
2005-06  Buffalo Sabres              NHL    28    0    0    0  100  --  --  --  --  --
2006-07  Buffalo Sabres              NHL    39    0    1    1   70
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        109    2    1    3  321

Ссылки 
Статистика П. на сайте Internet hockey database 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 5 мая
Родившиеся в 1980 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»